Romulus Silvius was de zoon van Agrippa Silvius, die koning van Alba Longa was.

Hij was als prins van Alba Longa een afstammeling van de Trojaanse held Aeneas en volgde zijn vader op als koning van Alba Longa. Nadat hij door de bliksem geraakt werd, gaf hij het koningschap over aan Aventinus Silvius, die onder de heuvel die nu de Aventijn heet zou worden begraven. Hij was de overgrootvader van Romulus en Remus.

Stamboom

Antieke bron
Titus Livius, Ab urbe condita I 3.9.

Romeinse mythologie